Die Abkürzungen M23 bzw. M 23 bezeichnen unter anderem:

 einen offenen Sternhaufen im Sternbild Schütze, siehe Messier 23;
 ein Computerprogramm zur Softwareverteilung und Systemadministration, siehe M23 (Software);
 ein metrisches Gewinde;
 im mathematischen Gebiet der Gruppentheorie eine sporadische Gruppe.
 ein Flugzeug des Flugzeugherstellers  BFW (Bayerische Flugzeug Werke), Augsburg, siehe Messerschmitt M23
 Bewegung 23. März ist eine Rebellengruppe in der Demokratischen Republik Kongo
 einen Formel-1-Rennwagen von McLaren Racing, siehe McLaren M23

Autobahnen und Fernstraßen
 M23 motorway (Großbritannien)
 M23 (Russland) (ehemalige Fernstraße)
 M 23 (Ukraine)

M23